Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2013 проводился с 16 по 23 февраля 2013 в городе Гштад.

В чемпионате принимало участие 6 команд.

Победителями чемпионата стала команда Adelboden R&B (скип Свен Михель), победившая в финале команду Bern-Zähringer (скип Бернхард Вертеман). Бронзовые медали завоевала команда Genève (скип Петер де Круз).

Одновременно и там же проходил Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2013.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в два круга. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (четвертьфинал или «1-я команда против 2-й»). Проигравшая команда встречается в полуфинале с 3-й командой; победитель полуфинала проходит в финал, проигравший занимает общее 3-е место.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 

 Команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфинал (1-я команда против 2-й). 22 февраля, 19:00

Полуфинал. 23 февраля, 10:00

Финал. 23 февраля, 18:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2013

Спорт в Швейцарии в 2013 году
Чемпионаты Швейцарии по кёрлингу среди мужчин
Февраль 2013 года
Спортивные соревнования в Гштаде